Рачківська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Рачківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район
 Рачківська сільська рада — Київська область, Володарський район